Satz von Hilbert steht für:
 Hilberts Satz 90 (Zahlentheorie)
 Hilbertscher Basissatz (Algebraische Geometrie)
 Hilbertscher Nullstellensatz (Algebraische Geometrie)
 Hilbertscher Syzygiensatz (Kommutative Algebra)
 Hilbert-Waringscher Satz (Zahlentheorie)
 Irreduzibilitätssatz von Hilbert (Zahlentheorie)
 Ungleichung von Hilbert (Analysis)
 Satz von Hilbert in der Differentialgeometrie, wonach im dreidimensionalen euklidischen Raum keine -Fläche von konstanter gaußscher Krümmung existiert; siehe Satz von Liebmann #Der Satz von Hilbert